Pierwszy rząd Massima D’Alemy – rząd włoski z lat 1998-1999
 Drugi rząd Massima D’Alemy – rząd włoski z lat 1999-2000